Карамурт () — село в Сайрамском районе Туркестанской области Казахстана.

Расположено между рек Сайрам-Су и Аксу, в 25 км восточнее Шымкента.

Климат 
Климат Карамурта умеренно континентальный, но количество осадков, в сравнении с низменными полупустынными и пустынными областями, вследствие близости гор здесь довольно значительно. Морозы обычно весьма непродолжительны, но при прояснениях температура иногда снижается до минус 20 °C и ниже, летом температура нередко достигает 35—40 °C в тени. Минимальная температура минус 29,5 °C (20 декабря 1930 года), максимальная +44,5 градусов (30 июля 1983 года).

 Среднегодовая температура — +14,1 °C
 Среднегодовая скорость ветра — 1,7 м/с
 Среднегодовая влажность воздуха — 57 %

Экономика 
Экономика преимущественно аграрная. Выращиваются пшеница, помидоры, сафлор красильный, подсолнечник, яблоки и т. д. Некоторые частные хозяйства занимаются скотоводством и получает не большой доход. До распада Союза Советских Социалистических Республик все участки входили в колхоз имени Кирова. После распада СССР, впоследствии перехода Казахстана на рыночные отношения почти вся инфраструктура хозяйства была разрушена (снесены и разгромлены скотоферма, гараж и др. объекты, консервный завод не функционирует, мельница продана иностранцам, разрушены оросительные каналы, сады. В данный момент существуют несколько хозяйств мелкого масштаба (Крестьянское (фермерское) хозяйство) и частные землевладельцы. Консервный завод почти не функционирует.

В местности Сонок действует завод ТОО «Ныгмет Лтд.» по изготовлению щебня, который в качестве сырья использует местные залежи камней. В будущем планируется на месте образования карьера соорудить искусственное водохранилище. В 2019 году запущен тепличный комплекс, где производится помидоры и огурцы объёмом 3500 тонн в год.

Образование 
В Карамурте 6 школ:
 Частная школа-гимназия Вундеркинд
 КГУ школа-гимназия № 1
 ОСШ № 56 им Ю. А. Гагарина
 ОСШ № 57 им И. В. Панфилова/ Низамабад елді мекенінде орналасқан
 ОСШ № 37 им П. Убайдуллаева
 ОСШ № 6 им С. М. Кирова
Также в Карамурте есть образовательные центры, который обеспечивают сельских граждан качественными образованиями.

Спорт 
В Карамурте есть 2 спорткомплекса, которые имеют футбольный манеж и тренажёрные залы.

Здравоохранение 
Также действуют:
 Сельская больница СВА «Карамурт» на 100 мест.
 Спортивный клуб каратэ и кикбоксинга.
 Детский сад «Бобек-1», детский сад «Балдаурен», детский сад «Мехри Апа».
Детский сад «Рахатай ана».

Панорама

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Сайрамского района